Phèdre (à repasser) est une pièce de théâtre française de Pierre Dac écrite en 1935. C’est une parodie de Phèdre de Racine.

La pièce est jouée en 1936 au Casino de Paris, dans la revue Plaisirs de Paris, avec O'dett, Fernand Rauzena et l'auteur lui-même. La pièce est également enregistrée la même année sur disque Gramophone.

Notes et références 

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de 1935
Littérature parodique
Pierre Dac